Neupullach ist der Ortsname von

 Neupullach (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Neupullach (Hohenlinden), Ortsteil der Gemeinde Hohenlinden, Landkreis Ebersberg, Bayern

Siehe auch:
 Neubulach